Крумов може да се отнася за:

 Борис Крумов (р.1923), български писател
 Красимир Крумов (р.1955), български кинорежисьор и киносценарист
 Крум Крумов (кинооператор) (р.1937), български кинооператор
 Петър Крумов (р.1934), български хоров диригент
 Петър Крумов (р.1941), български състезател по борба, световен шампион през 1969 г.
 Пламен Крумов (р.1973), български футболист
 Секул Крумов (1922-2003), български скулптор